Вильденбрух ():

  (1803—1874) — немецкий дипломат, генерал-лейтенант
 Вильденбрух (Михендорф) — район коммуны Михендорф в Бранденбурге
 Вильденбрух, Эрнестина фон (1805—1858) — урождённая фон Ланген, хозяйка литературного салона в Берлине, мать писателя Эрнста фон Вильденбруха
 Вильденбрух, Эрнст фон (1845—1909) — немецкий писатель

См. также 
 Пфеффер-Вильденбрух, Карл (1888—1971) — немецкий военачальник